Grand Prix IMŚ na żużlu – coroczny cykl turniejów rozgrywany od 1995 roku, prowadzony przez Międzynarodową Federację Motocyklową (FIM). Turnieje te wyłaniają indywidualnego mistrza świata. Cykl ten zastąpił rozgrywane wcześniej finały jednodniowe. W sezonie 2006 15 żużlowców zmagało się o tytuł Mistrza Świata podczas 10 rund.

Zasady 
W każdej rundzie startuje 15 stałych zawodników i jeden z tzw. „dziką kartą” (zawodnik z kraju organizatora) oraz dwóch tzw. „rezerwy toru”. Zawody składają się z tradycyjnej dwudziestobiegówki. Po niej ośmiu najlepszych przystępuje do biegów półfinałowych, a następnie do finału. Uczestnicy finału do klasyfikacji generalnej otrzymują kolejno 25, 20, 18 i 16; pozostali zawodnicy otrzymują tyle punktów, ile zgromadzili w swoich wcześniejszych startach.

Zawodnicy 
Zawodnicy z numerami 1-15 w sezonie 2006 wystartują we wszystkich turniejach. Pierwsza dziesiątka to kolejno najlepsi żużlowcy z poprzedniego sezonu. Kolejna piątka otrzymała tzw. „stałe dzikie karty”, które przyznaje BSI (angielska firma mająca prawa do organizacji Grand Prix) na podstawie wyników żużlowców z poprzedniego roku. Żużlowcy z numerami 19-24 to rezerwowi, którzy otrzymają nominację np. w przypadku kontuzji któregoś z podstawowych zawodników.

Terminarz i wyniki 
Sezon 2006 składał się z 10 rund, które odbyły się w 8 krajach (po dwie rundy w Szwecji i Polsce).

Klasyfikacja końcowa